Dzielnica
 Hell’s Kitchen – dzielnica Manhattanu (Nowy Jork, USA)

Filmy
 Hell’s Kitchen – amerykański dramat kryminalny z 1998 r.
 Hell’s Kitchen – amerykański film dramatyczny z 1939 r.

Programy telewizyjne
 Hell’s Kitchen (Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya) – amerykański kulinarny reality show
 Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia – polski kulinarny reality show